Teemu Virtanen ist der Name folgender Personen:

* Teemu Virtanen (Skilangläufer) (* 1967), finnischer Skilangläufer 
 Teemu Virtanen (Eishockeyspieler) (* 1990), finnischer Eishockeyspieler 
 Teemu Virtanen (Schachspieler) (* 1999), finnischer Schachspieler